Puenzo ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Puenzo (* 1946), argentinischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Lucía Puenzo (* 1976), argentinische Autorin und Regisseurin, Tochter von Luis Puenzo